Каналес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 6,67 км². Население — 53 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы